Osoby o tym nazwisku:
 Joseph Coomans – belgijski malarz i ilustrator
 Michael Cornelis C. Coomans – rzymskokatolicki duchowny